Sæson 2005-06 i 1. division, som er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Den administreredes af DBU og blev indledt den 30. juli 2005. Vinderen og andenpladsen rykkede op i Superligaen. Nr. 14, 15 og 16 rykkede ned i 2. division..

Deltagere

Stilling

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Kilde:Danskfodbold.com .

Referencer 

Fodboldsæson 2005-06
Sæsoner i 1. division (fodbold)